AAC (Advanced Audio Coding) – algorytm stratnej kompresji danych dźwiękowych
 AAC (Augmentative and alternative communication) – alternatywne i wspomagające metody komunikacji
 AAC (Army Air Corps) – korpus lotniczy armii brytyjskiej
 AAC (automatic amplitude control) – automatyczna regulacja amplitudy.
 AAC (auxiliary air control) – regulacja powietrza dodatkowego; układ regulacji ilości powietrza dodatkowego do kolektora dolotowego stosowany w celu zachowania w odpowiednich granicach prędkości biegu jałowego silnika zasilanego wtryskiem benzyny